Тейси́н — топоним:
 Тейси́н — железнодорожная станция в Амурском районе Хабаровского края.
 Тейси́н — посёлок при одноимённой станции в Амурском районе Хабаровского края.